Seitz steht für:
 Seitz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Seitz-Gruppe, Automobilhändler mit Sitz in Kempten (Allgäu)
 (4978) Seitz, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Mount Seitz, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Seiz
 Zajc, Zając
 Zaječí